Ideale è un album del cantante neomelodico italiano Angelo Cavallaro pubblicato nel 2005 dalla casa discografica D.V. More Record.

Tracce 

 Bella (G. Pistorio - N. Sinatra) - 4:26
 A presto (G. Parisi - A. Cavallaro - L. Russo) - 4:19
 Ammore gioventù (B. Urzì - N. Sinatra) - 4:14
 Cammenanno p'a città (A. Cavallaro) - 3:39
 Il fiore (A. Cavallaro - F. Parisi) - 3:08
 Vasame (A. Cavallaro) - 3:53
 L'amica di mia moglie (G. Parisi - L. Finocchiaro) - 3:28
 America (A. Cavallaro) - 3:28
 Sempre cu tte (G. Parisi - N. Sinatra) - 3:12
 Pensanno a tte (A. Cavallaro) - 3:40

Formazione 
 Batteria - Diego Corradin
 Basso - Luca Visigalli
 Chitarre acustiche ed elettroniche - Luca Meneghello
 Percussioni - Sandro De Bellis
 Piano e tastiere - Valeriano Chiaravalle
 Cori - Simona Scuto,Alessandro Meistro e Simona Rodano
 Tromba - Francesco Gigolo
 Sax e flauto - Claudio Tripoli
 Arrangiamenti : Valeriano Chiaravalle